Nicolae Cristea este numele purtat de mai mulți oameni:
 Nicolae Cristea (1834-1902), memorandist, redactor șef la Telegraful Român, membru al ASTREI, fondator al ziarului Tribuna
 Nicolae Cristea (1882-1952), învățător, delegat din Mândruloc la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Nicolae Cristea (1882-sec. XX), notar, delegat din Ocna Mureș la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Nicolae Cristea (1889-sec. XX), delegat din Sita Buzăului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 Nicolae Cristea (1906-1943), a fost un comunist român, cunoscut prin activitatea sa de voluntar în Brigăzile Internaționale în timpul Războiului Civil Spaniol și în Rezistența Franceză în timpul celui de-al Doilea Război Mondial